Лас Минас има више значења:

 Лас Минас (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Минас (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Минас (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Минас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Минас (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Минас (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Минас (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Минас (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Минас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Минас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Минас (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Минас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Минас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Минас, Лас Минитас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Минас (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Минас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Минас, Лос Гавиланес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Минас (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Минас (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Минас, Тлалчичилтипан (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Минас (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Минас (Тлакоачистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Минас (Запотитлан Таблас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Минас (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Минас (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Минас (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Минас (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Минас (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Минас, Рестауранте (Хучитепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Минас (Метепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Минас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Минас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Минас, Ла Мина (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Минас (Атлатлахукан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Минас, Лас Минас дел Теколоте (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лас Минас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Минас (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Минас (Виља Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Минас (Магдалена Текисистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Минас (Сан Хуан Лахарсија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Минас (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Минас (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Минас (Санта Инес Аватемпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Минас (Текоматлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Минас (Заутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Минас, Сикотла (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Минас, Ла Воз Кампесина (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Минас (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Минас (Истакзокитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Општина Лас Минас (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Минас (Лас Минас, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Минас, Планта Идроелектрика (Лас Минас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Минас (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Минас (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Минас, Гранха (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику